Di Santo – cognome italiano
 Donato Di Santo – politico italiano
 Franco Di Santo – calciatore argentino
 Ludovico Di Santo – attore argentino
 Michael di Santo – arciere statunitense
 Odoardo Di Santo – politico canadese
 Riccardo Di Santo – allenatore di calcio e calciatore italiano